Ignition:

 Ignition — компьютерная игра, изданная в 1997 году компанией Virgin Interactive.
 Ignition — второй студийный альбом американской панк-рок-группы The Offspring.